Lewaschi (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Lewaschi (Dagestan), in der Republik Dagestan
 Lewaschi (Tjumen), in der Oblast Tjumen